Фо́нд подде́ржки иде́йных общи́н (ФПИО) (), ранее Движе́ние за иде́йные общи́ны () и Движе́ние иде́йных общи́н () — международное некоммерческое объединение, поддерживающее связи и кооперацию между идейными общинами, экопоселениями, кохаузингами и подобными группами; выпускаемые им бумажные и электронные публикации содержат информацию, помогающую в поиске идейных общин и установлению контактов с ними. Движение является некоммерческой организацией типа «501(c)(3)» по законодательству США.

Деятельность 
ФПИО периодически публикует ,  «Journal of Cooperative Living», «FIC Newsletter», а также поддерживает интернет-сайт с международным каталогом идейных общин. Так же проводит встречи идейных общин, включая ежегодное собрание в Твин Оукс и мероприятия «Искусство сообщества» () в разных местах в США.

Взгляды и задачи 
В соответствии с заявлением «Vision Committee» от 15 мая 1998 года:

Взгляды 

Мы предвидим мир, в котором общность доступна, понимаема, признаваема и поддерживаема для всех желающих её людей, и где опыт, структуры и мудрость сообщества признаны как основы для справедливой и устойчивой культуры.

Задачи 

 Обеспечивать открытый доступ к точной и всесторонней информации о жизни в идейных общинах.
 Способствовать диалогу, взаимопониманию и кооперации между существующими общинами и связанными с ними организациями.
 Сделать реальность, выбор и уроки жизни идейных общин доступными в культуре широких масс.
 Оказывать необходимую моральную, финансовую и техническую помощь в создании сообществ

Цели 
Объединение определяет свои основные цели как:

 Понимать и принимать всё разнообразие сообществ, и облегчать взаимодействие между их членами и культурой окружающего общества.
 Способствовать духу сотрудничества внутри и между сообществами с помощью проведения общих праздников, создания совместных предприятий и осуществления другой деятельности, способствующей осознанию общности нашей человеческой природы.
 Содействовать обмену информацией и опытом, экономической взаимопомощи между отдельными людьми, существующими идейными общинами, кооперативными группами и новыми, ныне создаваемыми сообществами.
 Работать как справочная служба для тех, кто ищет идейные общины, конференции и другие общественные мероприятия и виды практической деятельности в соответствии со своими нуждами.
 Поддерживать обучение, исследования, архивы и публикации о современных и исторических идейных общинах.
 Демонстрировать достигнутые результаты практической деятельности общин и кооперативов. а также производимые ими товары и услуги — путём проведения семинаров, составления каталогов, осуществления демонстрационных проектов и прямых продаж.
 Увеличивать глобальную информированность о том, что идейные общины — пионеры в области жизни, соответствующей требованиям устойчивого развития, в преобразовании личности и общества и в мирной социальной эволюции.

История организации 
История «Фонда поддержки идейных общин» началась в 1937 году в городе Энн-Арбор, штат Мичиган, в окрестностях которого количество идейных общин на душу населения до сих пор остаётся одним из самых высоких. Члены сетевой группы из 19 «студенческих домов» () создали «Международный кооперативный совет» (), который стал предшественником ФПИО.

ФПИО был основан как «Межобщинный обмен» () в 1940 году Артуром Е. Морганом (1878—1976) для общения и обмена товарами между отдельными общинами. Во время Второй Мировой войны некоторые из этих общин служили убежищами для пацифистов.

Среди членов «Межобщинного обмена» были: «Hidden Springs» в Нью-Джерси, «Tangy Homesteads» в Филадельфии, «Tuolumne Co-operative Farms» около гор. Модесто (Калифорния), «Skyview Acres» в дер. Помона штата Нью-Йорк, «Parisfield» около  (Мичиган),  в Нью-Джерси, «Quest» около Роял Арк (Мичиган), «Canterbury» в окрестностях гор. Конкорд (штат Нью-Гэмпшир), «May Valley» недалеко от Сиэтла, «The Valley» около дер.  (Огайо), «St. Francis Acres/Glen Gardener» в Нью-Джерси, «Koinonia Farm» около гор.  (штат Джорджия) и «Bruderhof» («Общество братьев»).

В 1954 году «Межобщинный обмен» начал проводить ежегодные конференции в Йеллоу Спрингс, Огайо и Пендл Хилл, Пенсильвания.

Затем общественное движение «Межобщинный обмен» постепенно пошло на спад и в 1961 году было расформировано; главной причиной этого стал выход из состава движения общины «Bruderhof» (самого крупного и состоятельного члена).

Но в 1986 году оно возродилась под именем «Движение за идейные общины» (), как некоммерческая организация ().

В 2018 году на встрече в Твин Оукс в Вирджинии организация приняла решение о переименовании в «Фонда поддержки идейных общин» (), поскольку английское слово Fellowship у многих стало вызывать антипатию своими маскулинными коннотациями.

См. также 
 Идейная община
 Коммуна (социум)
 Кохаузинг
 Экологическое поселение

Примечания

Источники 
 
 Fellowship for Intentional Community. 2005. Communities Directory. 4th Edition. Rutledge, Missouri, USA. ISBN 0-9718264-2-0
 
 
 
 
 
 

Идейные общины
Некоммерческие организации США
Международные общественные организации
Международные экологические организации